Роде́о:

 Родео — традиционный вид спорта в Северной Америке.
 Родео — населённый пункт в Мексике.
 Родео — муниципалитет в Мексике, в штате Дуранго.
 Родео — балет американского композитора Аарона Копленда (1942).

См. также 
 Родео-Драйв (значения)